

Селище міського типу:
 Степанівка — Сумська область, Сумський район
Села:
 Степанівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Степанівка — Вінницька область, Вінницький район
 Степанівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Степанівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Степанівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Степанівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Степанівка — Донецька область, Волноваський район
 Степанівка — Донецька область, Краматорський район, Іллінівська сільська громада
 Степанівка — Донецька область, Краматорський район, Новодонецька селищна громада
 Степанівка — Донецька область, Покровський район
 Степанівка — Донецька область, Горлівський район
 Степанівка — Житомирська область, Звягельський район
 Степанівка — Житомирська область, Коростенський район
 Степанівка — Запорізька область, Пологівський район
 Степанівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Степанівка — Київська область, Білоцерківський район
 Степанівка — Київська область, Вишгородський район
 Степанівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Степанівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Степанівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Степанівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Степанівка — Луганська область, Алчевський район
 Степанівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Степанівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Степанівка — Одеська область, Березівський район
 Степанівка — Одеська область, Одеський район
 Степанівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Степанівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Степанівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Степанівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Степанівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Степанівка — Полтавська область, Миргородський район
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада
 Степанівка — Рівненська область, Рівненський район
 Степанівка — Сумська область, Конотопський район
 Степанівка — Сумська область, Сумський район
 Степанівка — Сумська область, Шосткинський район
 Степанівка — Харківська область, Богодухівський район
 Степанівка — Харківська область, Лозівський район
 Степанівка — Харківська область, Красноградський район
 Степанівка — Херсонська область, Херсонський район
 Степанівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Степанівка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Степанівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Степанівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Степанівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Степанівка — Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
 Степанівка Перша
 Степанівка Друга